Cabo Corrientes puede hacer referencia a:

Geografía 
Cabo Corrientes (municipio), municipio de la región Costa Norte del estado de Jalisco, México;
Cabo Corrientes (México), saliente geográfico mexicano;
Cabo Corrientes (Mar del Plata), saliente rocoso de la costa argentina, en el extremo sureste de la provincia de Buenos Aires (hoy la ciudad de Mar del Plata); 
Cabo Corrientes (Colombia), saliente geográfico colombiano;
Cabo Corrientes (Cuba), saliente geográfico cubano;
Cabo Corrientes (Malvinas), saliente geográfico en las islas Malvinas;
Cabo Correntes, saliente geográfico de Mozambique que señala la entrada meridional en el canal de Mozambique.

Navegación 
 PNA Cabo Corrientes (GC-73), lancha de la clase Z-28 de la guardia costera argentina.